Zkratka ČSAF má více významů:

 Česká asociace pro aplikovanou fotokatalýzu
 Československá anarchistická federace – dřívější název Anarchistické federace
 Československá asociace fotbalová

Zkratky